Cuijk (gemeente), een voormalige gemeente in Noord-Brabant
Cuijk (plaats), plaats in de gemeente Land van Cuijk
Van Cuijk, een oud adellijk geslacht van heren van Cuijk
Land van Cuijk (heerlijkheid), een voormalige heerlijkheid in de provincie Noord-Brabant
Land van Cuijk (streek), een streek in Noord-Brabant die ruwweg overeenkomt met de voormalige heerlijkheden Boxmeer en Land van Cuijk
Land van Cuijk (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant die ruwweg overeenkomt met de streek

Zie ook
Kuik